District Prahova, een district in Roemenië
Prahova (rivier), een rivier in Roemenië
Prahovadal, een dal in Roemenië